Gianni Versace, Italiaans modeontwerper.
 Donatella Versace, Italiaans modeontwerpster.
 Versace, Italiaans modemerk, opgericht door de bovenstaande Gianni Versace